NDF peut faire référence à:
 Nouvelle Droite française, mouvement politique des années 1970,
 Neutral Detergent Fiber, ou fibres insolubles dans les détergents neutres, mesure d'analyse en alimentation animale,
 Neue deutsche Filmgesellschaft, société de production allemande,
 Forces de défense nationale de l'État syrien, ou National Defence Forces (Syria),
 Note de frais.